Зонго:

Персоналии 
Зонго () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зонго, Джонатан (род. 1989) — буркинийский футболист полузащитник клуба «Альмерия» и сборной Буркина-Фасо.
 Зонго, Терциус (род. 1957) — государственный деятель Буркина-Фасо, премьер-министр.

Топонимы 
 Зонго — город в провинции Южное Убанги Демократической Республики Конго
 Зонго — долина и ледник в Боливии, недалеко от города Ла-Пас